El término turanio puede referirse a:
 Al pueblo turanio, una denominación alternativa para pueblos túrquicos que habitaban Asia central, y que se consideraban oriundos de la Turán.
 A las lenguas turanias de Asia, consideradas en el siglo XIX como emparentadas.